Оскар Родригес Гарайкоэчеа (); () — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера 
Оскар Родригес в 2017-2019 выступал за испанскую  проконтинентальную  команду Euskadi Basque Country-Murias.  
В 2018 году  выиграл этап Вуэльта Испании 2018, завоевал майку лучшего горного гонщика Тура Альп и занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Волта Алентежу. В  сезоне 2019 года выиграл горный зачёт Рут д’Окситания, финишировал вторым в общем зачёте Вуэльта Бургоса, стал 7-м в «разделке» на чемпионате Испании и на однодневной гонке Тур Финистера, занял 8-е место на однодневной гонке Челлендж Мон-Ванту (Mont Ventoux Dénivelé Challenges) и был 9-м в общем зачёте Вуэльта Мурсии.

Достижения 

 2016
 1-й Mémorial Aitor Bugallo (юниоры)
 1-й Premio San Pedro
 1-й Вуэльта Паленсии  — Генеральная классификация
 1-й San Bartolomé Saria 
 1-й Oñati Proba 
 2018
 1-й — Этап 13 Вуэльта Испании
 1-й  Тур Альп — Горная классификация
 2019
 2-й Вуэльта Бургоса — Генеральная классификация
 1-й  Рут д’Окситания — Горная классификация
 7-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка
 7-й Тур Финистера
 8-й Mont Ventoux Dénivelé Challenges
 9-й Вуэльта Мурсии — Генеральная классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Родригес, Оскар на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Испании